Gary William Aldcorn (né le  à Shaunavon, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 

|1951-1952 || Monarchs de Winnipeg || LHJM ||20 ||9 ||7 ||16 ||0 || || || || ||
|-
|1952-1953 || Monarchs de Winnipeg || LHJM ||35 ||18 ||24 ||42 ||16 || || || || ||
|-
|1953-1954 || Monarchs de Winnipeg || LHJM ||36 ||23 ||14 ||37 ||37 || || || || || 
|-
|1954-1955 || Marlboros de Toronto || AHO ||47 ||27 ||22 ||49 ||0 || || || || || 
|-
|1955-1956 || Warriors de Winnipeg || LHOu ||67 ||22 ||12 ||34 ||66 ||14 ||5 ||2 ||7 ||2 
|-
|1956-1957 || Americans de Rochester || LAH ||42 ||13 ||10 ||23 ||28 ||10 ||1 ||4 ||5 ||2 
|-
|1956-1957 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||22 ||5 ||1 ||6 ||4 || || || || || 
|-

|1957-1958 || Americans de Rochester || LNH ||11 ||2 ||10 ||12 ||22 || || || || ||
|-
|1957-1958 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||59 ||10 ||14 ||24 ||12 || || || || ||
|-
|1958-1959 || Americans de Rochester || LNH ||66 ||37 ||42 ||79 ||52 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|1958-1959 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||5 ||0 ||3 ||3 ||2 || || || || ||
|-
|1959-1960 || Red Wings de Détroit || LNH ||70 ||22 ||29 ||51 ||32 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
| rowspan="2"|1960-1961 || Red Wings de Détroit || LNH ||49 ||2 ||6 ||8 ||16 || || || || ||
|-
|| Bruins de Boston || LNH ||21 ||2 ||3 ||5 ||12 || || || || ||
|-
|1962-1963 || Maroons de Winnipeg || SSHL ||3 ||1 ||3 ||4 ||2 || || || || ||
|-
|1964-1965 || Olympics de Winnipeg || SSHL ||4 ||5 ||3 ||8 ||2 || || || || ||

|226 ||41 ||56 ||97 ||78 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Naissance en mars 1935
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Warriors de Winnipeg (WHL)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bruins de Boston
Attaquant de hockey sur glace